Almoradí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almoradí (ort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Almoradí (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar